Die totesport.com Players Championship Finals 2010 war die zweite Austragung des von der Professional Darts Corporation ausgetragenen Darts-Majorturniers. Es wurde vom 29. bis zum 31. Januar 2010 in der Circus Tavern, dem ehemaligen Austragungsort der PDC World Darts Championship ausgetragen und dient als Finale der vorangegangenen Players Championships 2009.

Als Sieger ging erstmals der Australier Paul Nicholson hervor, welcher im Finale mit 13:11 gegen Mervyn King gewinnen konnte.

Format 
Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier mit insgesamt 32 Teilnehmern wurde jede Partie in Legs gespielt. Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.

Bei dem Turnier war jeder der Teilnehmer gesetzt. In der ersten Runde spielte man über eine Distanz von Best of 11 Legs. In der zweiten Runde waren 8 Legs zum Sieg nötig. Im Viertelfinale lautete die Distanz: Best of 17 Legs. Die Halbfinale wurden im Modus Best of 19 Legs, während im Finale über die Distanz Best of 25 Legs der Sieger gekürt wird.

Teilnehmer 
Für die Players Championship Finals 2010 waren die besten 32 Spieler der PDC Players Championship Order of Merit nach dem letzten Turnier der Players Championships 2009 qualifiziert.

  Phil Taylor
  Mark Walsh
  Colin Osborne
  Adrian Lewis
  Steve Beaton
  Wes Newton
  Gary Anderson
  Colin Lloyd
  Robert Thornton
  James Wade
  Ronnie Baxter
  Dennis Priestley
  Alan Tabern
  Jamie Caven
  Wayne Jones
  Terry Jenkins
  Vincent van der Voort
  Andy Smith
  Michael van Gerwen
  Andy Hamilton
  Paul Nicholson
  Mark Dudbridge
  Mervyn King
  Kevin Painter
  Denis Ovens
  Jelle Klaasen
  Peter Wright
  Tony Eccles
  Brendan Dolan
  Co Stompé
  Steve Hine
  Peter Manley

Preisgeld 
Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Endergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

2010
Dartveranstaltung 2010
Dartwettbewerb in Purfleet